Richard Stone (econoom) - (1913-1991), een Britse econoom en winnaar van de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie
 Richard Stone (schermer) - (1926-2006), een Australische schermer
 Richard Stone (politicus) - (1928-2019), een Amerikaanse politicus
 Richard Stone (arts) - (1937), een Britse arts en anti-racismeactivist
 Richard Stone (rugbyspeler) - (1950-2018 ), een Engelse rugbyspeler
 Richard Stone (kunstschilder) - (1951), een Britse kunstschilder
 Richard Stone (componist) - (1953-2001), een Amerikaanse componist
 Richard Stone (luitspeler) - (1960), een Amerikaanse luitspeler
 Richard Stone (beeldhouwer) - (1974), een Britse beeldhouwer
 Richard Stone (fotograaf), een Britse fotograaf